Contea di Floyd o Floyd County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Floyd (Georgia)
 Contea di Floyd (Indiana)
 Contea di Floyd (Iowa)
 Contea di Floyd (Kentucky)
 Contea di Floyd (Texas)
 Contea di Floyd (Virginia)